Екатери́на Никола́евна Орло́ва:
 Орлова, Екатерина Николаевна (урожд. Зиновьева; 1758—1781) —  статс-дама.
 Орлова, Екатерина Николаевна (урожд. Раевская; 1797—1885) — жена декабриста Михаила Орлова.
 Орлова, Екатерина Николаевна (урожд. Трубецкая; 1840—1875) — фрейлина российского императорского двора.
 Орлова, Екатерина Николаевна (род. 1987) — российская волейболистка.